Onomàstica:
 Abu Marwan Abd al-Malik ibn Habib al-Sulami, savi andalusí (Huetor Vega 796-Còrdova 853)
 Badr al-Din Abu Muhammad al-Hasan ibn Umar al-Dimashki al-Halabi al-Shafii, conegut com a Ibn Habid, savi i jurista sirià (1310-1377).